Plusieurs sommets portent le nom de Schilthorn. Parmi eux :

 Schilthorn (), dans les Alpes pennines, en Suisse, à proximité du village de Saas-Balen ;
 Schilthorn (), dans les Alpes bernoises, en Suisse, à proximité du village de Naters ;
 Schilthorn (), dans les Alpes bernoises, en Suisse, à proximité du village de Mürren ;
 Schilthorn (), dans les Alpes pennines, en Suisse, à proximité du village de Simplon ;
 Schilthorn (), dans les Alpes bernoises, en Suisse, à proximité du village de Kippel.